«Заживо погребённый 2», также «Погребённые заживо 2», «Похороненный заживо 2», «Похороненные заживо 2» () — триллер 1997 года. Сиквел фильма 1990 года с другими авторами сценария и режиссёром, но общими актёрами в одинаковых ролях. Мировая премьера состоялась 17 июня 1997 года. Рейтинг MPAA — PG-13.

Сюжет 
По городку Драй Понд десять лет ходят слухи о том, что Клинт Гудмен был отравлен своей неверной женой и её любовником, и воскрес из мёртвых для мести. Рэнди Рискин и его любовница Роксана избавляются от жены Рэнди, отравив её. Клинт Гудмен не верит, что она мертва, и ночью раскапывает гроб, однако сам умирает от сердечного приступа. Женщина выбирается из могилы и мстит.

В ролях

Примечания

Ссылки 
 
 «Заживо погребённый 2» на сайте Film.ru 

Фильмы ужасов 1997 года
Фильмы ужасов США
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1997 года